Raul en portugais ou Raúl en espagnol est l'équivalent du prénom français , il peut désigner :
 Raúl (1977), joueur de football espagnol
 Raul Seixas (1945–1989), chanteur brésilien
 Raúl Acosta (1962), cycliste colombien
 Raúl Alfonsín (1927–2009), ancien président argentin (1983-89)
 Raúl Albiol (1985), footballeur espagnol
 Raul Boesel (1957), coureur brésilien
 Raúl Castañeda (1982), boxeur mexicain
 Raúl Castro (1931), frère de Fidel Castro
 Raúl Diago (1965), joueur de Volley cubain
 Raúl Di Blasio (1949), pianiste argentin
 Raúl Fuentes Cuenca (1975), chanteur espagnol, connu comme Raúl
 Raúl González (1952), athlète mexicain
 Raúl Ibañez (1972), joueur de Baseball cubain
 Raúl Juliá (1940–1994), acteur portoricain
 Raúl Mesa (1982), joueur de Volley espagnol
 Raúl Montaña (1971), cycliste colombien
 Raul Plassman (1944), gardien brésilien
 Raúl Prebisch (1901–1986), économiste argentin
 Raul Roco (1941–2005), homme politique philippin
 Raúl Ruidíaz (1990), footballeur péruvien

Voir aussi 
 Toutes les pages commençant par Raul ou Raúl.
 , équivalent français
 , équivalent allemand
 , équivalent anglais

Homonymie de prénom

he:ראול
ko:라울 (동음이의)
ru:Рауль